Christian Audigier (1958-2015), designer, styliste et entrepreneur français ;
 François Audigier (1969-), historien français contemporain ;
 Georges Audigier (1863-1925), homme politique et poète français.
 Jacques Audigier (1619-1698) et son fils Pierre (1659-1744), érudits clermontois.